Tart ist der Name von französischen Gemeinden:
 Tart, bestehend aus den Ortsteilen:
 Tart-l’Abbaye
 Tart-le-Haut
 Tart-le-Bas

Tart ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Tart (* 1937), US-amerikanischer Psychologe
 Indrek Tart (* 1946), estnischer Literaturwissenschaftler und Dichter

Tart bzw. TART bezeichnet weiterhin: 
 Tart – Jet Set Kids, ein Film aus dem Jahr 2001 
 die Abtei Tart, zwischen 1120 und 1125 gegründetes Zisterzienserinnenkloster in Frankreich
 Testikulärer adrenaler Resttumor, seltener, benigner Hodentumor